Cantamessa – cognome italiano
 Christian Cantamessa – autore di videogiochi, scrittore e regista italiano naturalizzato statunitense
 Eleonora Cantamessa – medico italiano